We Got This – album dei Chopper City Boyz del 2007
We Got This – singolo degli A Day to Remember del 2016
We Got This – album delle O'G3NE del 2016